Biologie
Ceder, geslacht van coniferen dat behoort bij de dennenfamilie
Japanse ceder, conifeer uit de cipresfamilie
Ceder (Suriname), een neotropische loofboom Cedrela odorata die geurig hardhout levert

Geschiedenis
Cederrevolutie, revolutie in Libanon in 2005

Personen met de achternaam Ceder
Don Ceder, Nederlands advocaat en politicus
Jurgen Ceder, Belgisch politicus
Ulf Ceder, Fins darter

Andere
Orde van de Ceder, Ridderorde in Libanon
Ceder (Centrum voor Democratische Reflectie), studiedienst van de CD&V

Nederlandse of Vlaamse achternaam